227-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР до и во время Великой Отечественной войны.

История формирования 
Дивизия была сформирована в марте 1941 года в Харьковском военном округе.

В июне 1941 года дивизия в Харьковском военном округе.

Дивизия вела боевые действия на Белгородском и Валуйко-Россошанском направлениях.

В действующей армии со 7 июля 1941 года по 13 июля 1942 года. Расформирована как погибшая в Харьковском «котле».

Состав 
 777-й стрелковый полк;
 789-й стрелковый полк;
 794-й стрелковый полк;
 678 лёгкий артиллерийский полк (4 октября 1941 года обращён на укомплектование 711-го артиллерийского полка);
 711 гаубичный артиллерийский полк (до 4 октября 1941 года);
 711 артиллерийский полк (с 4 октября 1941 года);
 72 отдельный истребительно-противотанковый дивизион;
 410 зенитная артиллерийская батарея (235 отдельный зенитный артиллерийский дивизион);
 536 миномётный дивизион (с 20 ноября 1941 года);
 305 разведывательный батальон;
 395 сапёрный батальон;
 604 отдельный батальон связи;
 371 медико-санитарный батальон;
 325 отдельная рота химзащиты;
 699 автотранспортная рота;
 356 полевая хлебопекарня;
 53 дивизионный ветеринарный лазарет;
 656 полевая почтовая станция;
 581 полевая касса Госбанка.

Командование 
 Мальцев, Фёдор Васильевич (1 марта — 1 июля 1941), полковник, пропал без вести;
 Макарчук, Ефрем Федосеевич (2 июля — 1 октября 1941), полковник;
 Тер-Гаспарян, Геворк Андреевич (2 октября 1941 — 13 июля 1942), полковник.

Боевой путь 
227-я стрелковая дивизия при вхождении в состав 26-й армии на 20 июля 1941 года имела в своем составе:
 человек личного состава — 14 723;
 45-мм орудий — 53;
 76-мм орудий — 34;
 122-мм орудий — 12;
 миномётов — 113;
 станковых пулемётов — 108;
 ручных пулемётов — 227;
 винтовок — 8856.

Потери личного состава и материальной части 
 25 июля 1941 года:
 человек личного состава — 7020;
 45-мм орудий — 45;
 76-мм орудий — 27;
 122-мм орудий — 7;
 миномётов — 112;
 станковых пулемётов — 90;
 ручных пулемётов — 197;
 винтовок — 3000.

 30-31 июля 1941 года:
 человек личного состава — 2536;
 станковых пулемётов — 9;
 ручных пулемётов — 11;
 винтовок — 1287.

 Итого потерь:
 человек личного состава — 9556;
 45-мм орудий — 45;
 76-мм орудий — 27;
 122-мм орудий — 7;
 миномётов — 112;
 станковых пулемётов — 99;
 ручных пулемётов — 208;
 винтовок — 4287;

Оставалось в дивизии на 1 августа 1941 г. 
 человек личного состава — 5167;
 45-мм орудий — 8;
 76-мм орудий — 7;
 122-мм орудий — 5;
 миномётов — 1;
 станковых пулемётов — 9;
 ручных пулемётов — 19;
 винтовок — 4578.

Оставалось в дивизии на 1 ноября 1941 г. 
 4154 чел. личного состава;
 3995 винтовок;
 6 станковых пулемётов;
 13 ручных пулемётов;
 3 миномёта;
 18 полковых орудий.

На оборонительном рубеже 
Из приказа начальника тыла 26-й армии № 09 от 28 августа 1941 года об эшелонировании войскового тыла в обороне:
Для обеспечения частей боеприпасами, горючим и прочим имуществом устанавливается нижеследующее базирование:
а) по боеприпасам:
… 227, 199, 41-я стрелковые дивизии и 6-й стрелковый корпус — станция снабжения
Драбово-Барятинская, головной артиллерийский склад № 1422…
б) по горюче-смазочным материалам:
… 227, 199, 41-я стрелковые дивизии и 6-й стрелковый корпус — станция снабжения
Драбово-Барятинская — нефтебаза, станция Пальмира — отделение головного склада горюче-смазочных материалов № 1063 и станция Золотоноша — нефтебаза…
Начальнику артиллерийского снабжения армии подавать летучки с боеприпасами для 5-го стрелкового корпуса на Золотоноша, для 227, 41 и 199-й стрелковых дивизий — станция
Гладковщина. …

Герои Советского Союза 
 Меликян, Хачатур Беглярович, лейтенант, командир батальона 77-го стрелкового полка.

Примечания

Ссылки 
 227-я стрелковая дивизия 1-го формирования на сайте «Победа 1945»
 227-я стрелковая дивизия 1-го формирования на сайте «Победа»

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году